В этой статье рассматриваются формы личных местоимений каталанского языка.

Ударная форма 

Личные местоимения в ударной форме () используются в роли подлежащего (кроме возвратного местоимения si) и косвенного дополнения.
 Han preguntat per vosaltres. (Они спрашивали о вас.)
 Ell, no crec que vingui. (Не думаю, что он придёт.)
 Jo encara no en sé gaire. (Я пока не много об этом знаю.)

В сочетании с предлогами a, amb, contra, de, en, entre, envers, sense вместо местоимения jo используется местоимение mi: «queda’t amb mi» (останься со мной).
Однако если эти предлоги используются с двумя и более местоимениями, местоимение jo на mi не заменяется: «contra tu i jo» (против тебя и меня).
С некоторыми предлогами используется только форма jo: «segons jo» (по моему мнению).

Возвратное местоимение si не может выступать в функции подлежащего. Обычно оно встречается после предлога и часто усиливается словом mateix:
 Ho va comprar per a si mateix. (Он купил это для самого себя.)

Местоимения vostè и vostès служат для выражения вежливого обращения к собеседнику. Vostè употребляется с глаголом 3-го лица единственного числа, vostès — 3-го лица множественного числа.

 Vostè em faria un favor? (Не оказали бы вы мне любезность?)

В служебных документах вместо vostè может употребляться также местоимение vós (используется с глаголом во 2-м лице множественного числа).

Местоимения tu и vosaltres служат для неформального обращения и используются в каталанском языке шире, чем в русском.

Безударные формы 

Безударные формы личных местоимений, или слабые местоимения (), как следует из названия, не несут на себе ударения (исключение составляют некоторые варианты в балеарском и руссильонском диалектах). Это односложные клитики, которые всегда относятся к глаголу и не могут использоваться сами по себе или с другими элементами предложения. Слабые местоимения стоят непосредственно перед глаголом или после него, сочетание местоимения и глагола имеет единственное ударение глагола.

Безударные формы различаются по
лицам, числам, родам и по синтаксической функции (прямое или косвенное дополнение, обстоятельство).

Форма местоимения определяется тем, идёт оно перед или после глагола и присоединяется к согласному или к гласному. Имеется четыре варианта:
 усиленная форма (forma reforçada) используется перед глаголом, начинающимся с согласного, на письме отделяется от глагола пробелом (Em sentiu. Вы слышите меня.);
 элидированная форма (forma elidida) используется перед глаголом, начинающимся с гласного (первой буквой глагола может быть h), отделяется от глагола апострофом (Això m’agrada. Это мне нравится.);
 полная форма (forma plena) используется после глагола, оканчивающегося на согласный (или на дифтонг, оканчивающийся на u), связывается с глаголом дефисом (En Joan no vol seguir-me. Жуан не хочет следовать за мной.);
 редуцированная форма (forma reduïda) используется после глагола, оканчивающегося на гласный, отделяется от глагола апострофом (однако us связывается с глаголом дефисом) (Dóna’m un llibre. Дай мне книгу.).

Не все местоимения имеют все четыре формы.

1Перед глаголами, начинающимися на безударные i-, u- (или hi-, hu-), вместо элидированной формы женского рода l' используется la.

Каталанский язык